Etdrick Bohannon – ex cestista statunitense
 Hoyt Bohannon – trombonista statunitense
 John Bohannon – cestista statunitense